Mentari steht für:

 PT Lion Mentari Airlines, Eigentümer der Fluggesellschaft Lion Air
 Mentari Toys (auch Mentari Massen Toys), taiwanischer Spielzeughersteller der Mentari Group
 Mentari International School, internationale Schule in Jakarta, Indonesien